Кладбище советских военнопленных — кладбища советских военнопленных в различных странах мира.

Германия 
 Кладбище советских военнопленных (Гамбург-Бергедорф) — кладбище в Гамбурге-Бергедорфе.
 Кладбище советских военнопленных (Диткирхен) — кладбище в Диткирхене.
 Кладбище советских военнопленных (Зиммерат-Рурберг) — кладбище в Зиммерат-Рурберге.
 Кладбище советских военнопленных (Киндердорф-Вегшайде) — кладбище в Киндердорф-Вегшайде.
 Кладбище советских военнопленных (Штукенброк) — кладбище в Штукенброке.
 Кладбище советских военнопленных (Цайтхайн) — кладбище в Цайтхайне.

Литва 
 Кладбище советских военнопленных (Новая Вильня) — кладбище в Вильнюсе.

Польша 
 Кладбище советских военнопленных (Замбрув) — кладбище в Замбруве.
 Кладбище советских военнопленных (Кельце) — кладбище в Кельце.
 Кладбище советских военнопленных — кладбище в городе Сувалки.

Кладбища советских военнопленных